

Astronomia 
 4497 Taguchi – asteroide della fascia principale

Persone 
 Junnosuke Taguchi (1985) – cantante e attore giapponese
 Masaharu Taguchi (1916-1982) – nuotatore giapponese
 Mitsuhisa Taguchi (1955-2019) – calciatore giapponese
 Nobutaka Taguchi (1951) – ex nuotatore giapponese
 Paul Yoshigoro Taguchi (1902-1978) – cardinale e arcivescovo cattolico giapponese
 Ryoichi Taguchi (1986) – pugile giapponese
 Taishi Taguchi (1991) – calciatore giapponese
 Tomorowo Taguchi (1957) – attore, regista e cantante giapponese
 Yoshinori Taguchi (1965) – ex calciatore giapponese